Osoby o tym nazwisku:
 Adam Chruszczewski – polski historyk
 Piotr Chruszczewski – polski anglista
 Czesław Chruszczewski – polski autor fantastyki